Guilcher dérive du breton gwilc'her (du lat.: guelcus) qui signifie faucheur () ou tondeur d'herbe () ou encore celui qui a l'habitude de cligner ou louche () qui se trouve aussi orthographié en kouilc'her.

 André Guilcher ( - ), géographe français
 Arnaud Le Guilcher (1974 - ), écrivain français
 Jean-Michel Guilcher ( - ), ethnologue et maître de recherches français
 Yves Guilcher ( - ), également connu sous le nom de Yvon Guilcher, musicien et folkloriste français

Patronyme breton